Christiaensen (winkel), Belgische winkelketen
 Hendrick Christiaensen, 17e-eeuwse ontdekkingsreiziger